Mikhail Siargeevitsj Sivakov (Wit-Russisch: Міхаіл Сяргеевіч Сівакоў) (Minsk, 16 januari 1988) is een voetballer uit Wit-Rusland die voor de eersteklasser Zorja Loehansk uitkomt.

Clubstatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Wisła Kraków
 Lijst van spelers van SV Zulte Waregem
Lijst van spelers van Piacenza Calcio

Sivakov, Mikhail